Бундеслига 1966—1967 — 4-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Начался 20 августа 1966 года, последние матчи состоялись 3 июня 1967 года. Чемпионом стал «Айнтрахт» из Брауншвейга.

Обзор сезона 
Клуб «Айнтрахт» (Брауншвейг) из Нижней Саксонии впервые стал чемпионом ФРГ. Сохранив свои ворота в неприкосновенности в половине матчей чемпионата и одержав 17 побед, «Айнтрахт» опередил занявший второе место «Мюнхен 1860» на два очка.

Чемпион ФРГ прошлого сезона «Мюнхен 1860» после трети чемпионата был на 17 месте в турнирной таблице, но удачная игра в оставшихся матчах позволили клубу занять второе место в конце сезона.

По итогам сезона в Регионаллигу вылетели два клуба, которые по итогам прошлого сезона добились повышения в классе: «Рот-Вайсс (Эссен)» и «Фортуна (Дюссельдорф)».

В кубке ФРГ победу во второй раз подряд одержала «Бавария» обыграв «Гамбург» со счётом 4:0. Так же в этом сезоне «Бавария» выиграла Кубок обладателей кубков, что позволило обоим клубам на следующий сезон участвовать в этом турнире.

Впервые в истории Бундеслиги был зафиксирован двузначный счёт. В 18 туре 7 января 1967 года «Боруссия» (Мёнхенгладбах) обыграла «Шальке 04» со счётом 11:0.

В течение этого сезона клуб «Майдерих» был переименован в «Дуйсбург».

Лучшими бомбардирами чемпионата стали два футболиста: Герд Мюллер из «Баварии» и Лотар Эммерих из «Боруссия» (Дортмунд) забившие по 28 голов.

Турнирная таблица 

1 «Гамбург» прошёл в Кубок обладателей кубков как финалист кубка ФРГ. «Бавария» стала победителем кубка ФРГ и Кубка обладателей кубков 1966—67 и получила право участвовать в турнире как победитель предыдущего розыгрыша.

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Результаты матчей на dfb.de

Примечания 

1966/1967
Футбол в Европе в 1966 году
Футбол в Европе в 1967 году
Спорт в Германии в 1966 году
Спорт в Германии в 1967 году